DNX vs. The Voice – niemiecki duet. Pierwszy singel wydany w 2005 roku – In The Ghetto – jest uwspółcześnioną wersją przeboju wylansowanego w 1969 roku przez Elvisa Presleya. Piosenka ta od razu przyjęła się w USA oraz w Wielkiej Brytanii, podbiła również listy przebojów w Polsce. Większa część partii tekstu jest śpiewana głosem podobnym do głosu Elvisa. Gatunek muzyki, do którego należy ten singel, można zdefiniować jako funky-house lub dance pop. In The Ghetto jest pierwszym utworem z serii "Superstar Elvis Presley". Cały album miał się ukazać w lecie 2006 roku.

Niemieckie zespoły popowe